Paracornulum är ett släkte av svampdjur. Paracornulum ingår i familjen Acarnidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Paracornulum